Ренн — многозначный термин.
 Ренн — город во Франции, префектура департамента Иль и Вилен и административный центр региона Бретань
 Ренн — округ () во Франции, один из округов в регионе Бретань.
 «Ренн» — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Людвиг Ренн (1889—1979) — немецкий писатель.

См. также